Route du poisson peut désigner : 

Route du poisson (Afrique), une route commerciale africaine ;
Route du Poisson (attelage), Une manifestation sportive française d'attelage équestre.